Павловский — посёлок в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Входит в состав Зятьковского сельсовета.

География 
Расположен в северо-западной части края, вблизи административной границы с Каменским районом Алтайского края, примерно в 2 км в направлении юго-восток находится посёлок Раздольный.
 Климат
континентальный, средняя температура января составляет −18,7 °C, июля — 22 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 465 мм.

История 
Основан в 1920 году. В 1926 году состоял из 70 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Павловского сельсовета Панкрушихинского района Каменского округа Сибирского края.
Посёлок входит в муниципальное образование «Зятьковский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2005 года.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % от 165 жителей.

Инфраструктура 
 Экономика
Основное направление экономики — сельское хозяйство.

Транспорт 
Посёлок доступен по дороге общего пользования регионального значения «Панкрушиха — Павловский» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-3202) протяжённостью 25,800 км.

Примечания 

Населённые пункты Панкрушихинского района